Nieuwemolen (Moerdijk), een buurtschap nabij Fijnaart
Nieuwemolen (Terneuzen), een buurtschap tussen Koewacht en Zuiddorpe